Manx voetbalelftal (mannen)
 Manx voetbalelftal (vrouwen)